«Анатомия порока» () — эротическая драма 2001 года. Другой перевод — «Дневник сексуального наркомана».

Сюжет 
Сэм страдает тяжким недугом — он постоянно изменяет жене. Но, являясь порядочным семьянином, он искренне желает излечиться от столь пагубного влечения. Сэм решает пройти курс психотерапии у доктора Джейн Бардо...

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке